In de Griekse mythologie zijn er diverse personen die Elektra (Oudgrieks: ) (of Electra) (Barnsteen) worden genoemd. Soms is niet geheel duidelijk of dezelfde persoon bedoeld wordt. Zo is er een Elektra die genoemd wordt als de moeder van de stichter van de stad Troje: Dardanus. Misschien is zij zelf de stichtster van deze stad. Een Elektra wordt genoemd als dochter van de zeegoden Oceanus en Tethys. Als oceanide is ze de partner van Thaumas en de moeder van Iris en de harpijen (harpuiai). Verder is Elektra een Pleiade en één der Danaïden. Bij Euripides, Sophocles en Aischylos is Elektra de dochter van Klytaimnestra en Agamemnon en de zus van Orestes. Zij redt haar broer van hun moorddadige moeder. Bij Euripides trouwt ze met Pylades die een vorm is van Hermes. Zij kregen twee kinderen: Strophios en Medon.

Elektra was een van de Pleiaden. Dat waren zeven zussen. Merope, Elektra, Taygete, Alkyone, Celaeno, Sterope en Maia.

Stamboom

Zie ook 
 Electra (Euripides)
 Electra (Sophocles)
 Griekse mythologie van A tot Z

Oceanide
Dryade
Vrouw in de Griekse mythologie